Ahualulco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahualulco de Mercado (ort), Jalisco, 
 Ahualulco, San Luis Potosí, 
 Ahualulco (kommun), San Luis Potosí, 
 Ahualulco, Guerrero, Tetipac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar